Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2007 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Roger Federer je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{|
|
 'Roger Federer (prvak) Rafael Nadal (finale)
 Andy Roddick (četrtfinale)
 Novak Đoković (polfinale)
 Fernando González (tretji krog)
 Nikolaj Davidenko (četrti krog)
 Tomáš Berdych (četrtfinale)
 Andy Murray (odpoved zaradi poškodbe)
 James Blake (tretji krog)
 Marcos Baghdatis (četrtfinale)
 Tommy Robredo (drugi krog)
 Richard Gasquet (polfinale)
 Tommy Haas (četrti krog)
 Mihail Južni (četrti krog)
 Ivan Ljubičić (tretji krog)
 Lleyton Hewitt (četrti krog)
|
<ol start=17>
 David Ferrer ''(drugi krog)
 Jarkko Nieminen ''(tretji krog)
 Jonas Björkman ''(četrti krog)
 Juan Carlos Ferrero ''(četrtfinale)
 Dimitrij Tursunov ''(tretji krog)
 Guillermo Cañas ''(tretji krog)
 David Nalbandian ''(tretji krog)
 Juan Ignacio Chela ''(drugi krog)
 Carlos Moyà ''(prvi krog)
 Marat Safin ''(tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(prvi krog)
 Robin Söderling ''(tretji krog)
 Agustín Calleri ''(drugi krog)
 Filippo Volandri ''(prvi krog)
 Dominik Hrbatý ''(prvi krog)
 Juan Mónaco (prvi krog)
</ol>
|}

 Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant
 WC = S povabilom (Wild card'')
 LL = Srečni poraženec
 r = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2007